Il World Group è il più alto livello della Fed Cup 2000. Nel 2000 le 12 squadre erano divise in 3 gruppi e le vincenti dei rispettivi gironi erano ammesse alle semifinale insieme alla squadra detentrice del titolo:gli Stati Uniti

Pool A
Località: Bari Tennis Club, Bari, Italia (Terra)
Data: 27-30 aprile

Spagna accede alle semifinali

Pool B
Località: Incheba Hall, Bratislava, Slovacchia (Cemento indoor)
Data: 27-30 aprile

Repubblica Ceca accede alle semifinali

Pool C
Località: Olympic Stadium, Mosca, Russia (Sintetico indoor)
Data: 27-30 aprile

Belgio accede alle semifinali

Tabellone finale
Località: Mandalay Bay Events Center, Las Vegas, Stati Uniti (Sintetico indoor)

Semifinali

Stati Uniti vs. Belgio

Spagna vs. Repubblica Ceca

Finale

Stati Uniti vs Spagna

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 2000